Osoby o tym nazwisku:
 Debendra Thapa – nepalski bokser, olimpijczyk
 Krishna Thapa – nepalski trener piłkarski
 Riteś Thapa – nepalski piłkarz
 Sagar Thapa – nepalski piłkarz